Biscuit Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Biscuit Hill (Arizona)
 Biscuit Hill (New Hampshire)
 Biscuit Hill (Oklahoma)
 Biscuit Hill (Oregon)
 Biscuit Hill (Rhode Island)
 Biscuit Hill (Vermont)